Лебеджяй (лит. Lebedžiai, пол. Lebiedzie) — деревня в Лентварском старостве, в Тракайском районе Вильнюсского уезда Литвы. Располагается в 2 км от Кариотишек. Ныне деревня безлюдна.

Физико-географическая характеристика 
Деревня Лебеджяй располагается в 2 км на севере от Кариотишек, на севере Лебеджяй граничит с деревней Саусяй.

История 
На картах Лебеджяй впервые упоминается под названием Lebiedzie на Польских картах 1925 и 1933 годов, на Советских картах 1940 года деревня обозначена под названием З. Лебедзе. Согласно переписи населения в Литве 2011 года, деревня Лебеджяй безлюдна.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тракайского района
Лентварис
Лентварское староство